A 2015-ös afrikai nemzetek kupája A csoportjának mérkőzéseit január 17-től 25-ig játszották. A csoportban a házigazda Egyenlítői-Guinea, Burkina Faso, Gabon és Kongó szerepelt. A csoportból Kongó és az Egyenlítői-Guinea jutott tovább.

Tabella

Mérkőzések 
Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint értendők.

Egyenlítői-Guinea – Kongó

Burkina Faso – Gabon

Egyenlítői-Guinea – Burkina Faso

Gabon – Kongó

Gabon – Egyenlítői-Guinea

Kongó – Burkina Faso

Jegyzetek

Források 

CA